Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 2000 година e 51-ви пореден.

Започва на 12 март 2000 г. и завършва на 22 октомври.

Съдържа в календара 17 старта.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони